SSM steht für:
 Scuola superiore della magistratura, italienische juristische Hochschule bei Florenz
 Single Supervisory Mechanism (Einheitlicher Bankenaufsichtsmechanismus), ein europäisches Aufsichtssystem über Großbanken in der Eurozone unter Führung der Europäischen Zentralbank
 Thixoforming (engl. Semi-Solid Metal Casting), ein Urformverfahren in der Metallverarbeitung
 Sign/Status Matrix, ein Datenbestandteil im Avionik-Datenbus ARINC 429
 Kongregation der Schwestern von der Schmerzhaften Mutter, ein katholischer Frauenorden
 oberflächlich spreitendes Melanom (engl. superficial spreading melanoma), siehe Malignes_Melanom#Superfiziell spreitendes Melanom (SSM)
Sun Service Manager von Sun Microsystems
Suruhanjaya Syarikat Malaysia, der malaiische Name für Companies Commission of Malaysia
Boden-Boden-Rakete (Surface-to-surface missile) 
 Schwedische Strahlenschutzbehörde / Atomaufsichtsbehörde: Strålsäkerhetsmyndigheten   
Schweizer Syndikat Medienschaffender, Mediengewerkschaft, Schweiz
IT-Security-Scoring-Method als Ratingverfahren im Rahmen von Basel II
Schweizer Schule Mailand
Soft Systems Methodology
Source-specific Multicast
Abkürzung für den Öffentlicher Rundfunk Georgiens
Abkürzung für Socialistický svaz mládeže (Sozialistischer Jugendverband), Jugendorganisation der Tschechoslowakei von 1970-1989
wird bei Modellflugzeughersteller Graupner für ältere Fernsteuerungsanlagen mit Amplituden-Modulation verwendet (Single-Side-Band) SSM 27 MHz bzw. SSM 40 MHz
 eine Baureihe sowjetischer Lokomotiven, siehe SŽD-Baureihe СС

ssm steht für:
 Semnam (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache in Malaysia

Abkürzung